Константин Аверья́нов:
 Аверьянов, Константин Александрович (род. 1959) — российский историк.
  Аверьянов, Константин Антонович (1922—1946) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.